Slow motion henviser til flere artikler

 Slow motion (film) – film eller andet billedmedie, der optager flere billeder pr. sekund end normalt, hvilket medfører, at ved visning forekommer bevægelser langsommere end normalt.
 Slow Motion (album) – en album af gruppen Supertramp fra 2002